El término CAZAR (con mayúsculas) se puede referir a:

 La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
 CAZAR, banda de música de Chile formada en 2003.